Большое Лепозеро — озеро на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 133,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает безымянный водоток, текущий из озера Вуаръярви и впадающий в Унгозеро. Через Унгозеро протекает река Унга, впадающая в реку Онду, втекающую, в свою очередь, в Нижний Выг.

По центру озера расположен один небольшой остров без названия.

К востоку от озера проходит лесная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008050.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Унгозера
Озёра Муезерского района